Pontes E Lacerda kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pontes e Lacerda (kommun), Mato Grosso, 
 Pontes E Lacerda (flygplats i Brasilien), Mato Grosso, Comodoro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar